Squid (arma) un'arma anti-sottomarina usata durante la Seconda guerra mondiale 
 SQUID (Superconducting QUantum Interference Device) è un superconduttore circolare usato per misurazioni sensibili di campi magnetici
 Squid, un popolare software libero con funzionalità di proxy e web cache